Calcio
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di calcio maschile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – gare dei turni preliminari
 Coppa Italia 2012-2013 – gare della fase finale
 Coppa Italia Lega Pro 2012-2013 – edizione della competizione di calcio maschile italiano della Lega PRO
 Coppa Italia Serie D 2012-2013 – edizione della competizione di calcio maschile italiano di Serie D
 Coppa Italia Dilettanti 2012-2013 – edizione della competizione di calcio maschile italiano dei Dilettanti

Calcio a 5
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiano
 Coppa Italia di Serie A2 2012-2013 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiano della Serie A2
 Coppa Italia di Serie B 2012-2013 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiano di Serie B

Canoa polo maschile
 Coppa Italia 2013 – edizione della competizione di canoa polo maschile italiano

Hockey
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di hockey su pista femminile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di hockey su pista maschile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di hockey su prato femminile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di hockey su prato maschile italiano

Pallamano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallamano femminile
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallamano maschile

Pallanuoto
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallanuoto femminile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallanuoto maschile italiano

Pallavolo
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 2012-2013 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiano

Rugby
 Trofeo Eccellenza 2012-2013 – edizione della competizione di rugby a 15 maschile italiano